Lafayette Avenue (straat) - straat in New York
 Lafayette Avenue (Fulton Street Line) - metrostation aan bovenstaande straat